Стрингер (журналістика) — позаштатний журналіст (журналіст-фрилансер).
 Стрингер у кораблебудуванні, літакобудуванні, вагонобудуванні — це повздовжня смуга з дерева або металу корпусу виробу, до якого кріпиться обшивка судна.
 Стрингер (авіація)
 Стрингер (серфінг) — тонкий шматок дерева від носа до хвоста дошки для серфінгу, що підвищує його міцність;
 Стрингер (шлак) — включення в литому металі, що пізніше може призвести до дефекту;
 Стрингер (сонячні батареї) — установка (машина) для паяння послідовно з'єднаних сонячних елементів у збірки;
 Стрингер (сходи) — конструктивний елемент у сходах, який підтримує щаблі й стояки;
 Стрингери (растрові рейки) — конструкция для забезпечення стійкості фальшпідлоги;
 Стрингер (теніс) — людина, яка займається натягуванням струн на ракетках на тенісних кортах чи в інших видах спорту, де використовуються ракетки;

Кінематограф 
 «Стрингер» — фільм режисера Павла Павликовського, створений в 1998 році;
 «Стрингер» — фільм, створений в 1992 році;
 «Стрингер» («Поєдинок зі смертю») — фільм, створений в 1999 році;
 «Стрінгер» («Стерв'ятник») — фільм 2014 року

Інше 
 «STRINGER.Ru» — російське інформаційне агентство, що спеціалізується на скандальних публікаціях;
 Стрингери — електронні публікації новин (засновані в Австралії);

Див. також 
 Стрінгер (прізвище)

Багатозначні терміни
Лексика